Biltmore ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Biltmore (Florida), im Duval County
 Biltmore (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Biltmore (Buncombe County, North Carolina)
 Biltmore (Pitt County, North Carolina)
 Biltmore (South Carolina), im Greenville County
 Biltmore (Tennessee), im Carter County
 Biltmore (Virginia), im Henrico County
 Biltmore Beach (Florida)
 Biltmore Forest (North Carolina)
 Biltmore Gardens (Ohio)
 Biltmore Gates (Arizona)
 Biltmore Greens III (Arizona)
 Biltmore Shores (New York)
 Biltmore Villas (Arizona)

Sonstiges:
 Biltmore Park, Park im Hillsborough County, Florida

im NRHP gelistete Objekte:
 Biltmore Apartments, in Portland, Oregon, ID-Nr. 91000041
 Biltmore Estate, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 66000586
 Biltmore Estate Office, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 79001668
 Biltmore Forest School, in Brevard, North Carolina, ID-Nr. 74001377
 Biltmore Hardware Building, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 03000800
 Biltmore High School, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 10000162
 Biltmore Hospital, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 05000938
 Dayton Biltmore Hotel, in Dayton, Ohio, ID-Nr. 82003616
 Biltmore Industries, Inc., in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 80002802
 Biltmore Shoe Store, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 79001669
 Biltmore Theater, in New York, New York, ID-Nr. 04001203
 Biltmore Village Commercial Buildings, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 79001670
 Biltmore Village Cottage District, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 79001671
 Biltmore Village Cottages, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 79001672
 Biltmore-Cumberland Historic District, in Lakeland, Florida, ID-Nr. 04000565
 Biltmore-Oteen Bank Building, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 79001673
 Coral Gables Biltmore Hotel, in Coral Gables, Florida ID-Nr. 72000306